Şirvanlı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Şirvanlı – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Şirvanlı – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian